Die 5. Champions Trophy fand vom 28. Oktober bis 4. November 1983 in der pakistanischen Stadt Karatschi statt.

Spiele

Abschlusstabelle

Topscorer 
1. Roderik Bouwman (Niederlande) – 6 Tore

Weblinks 
 Champions Trophy 1983 bei tms.fih.ch

1983
Hockey 1983
Sportveranstaltung in Karatschi
Hockeywettbewerb in Pakistan